Sannerstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sannerstjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sannerstjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn